Al Jazeera, Jazira, Jazirah, Jezira, Yazira, Yazirah, Djazirah, Djezirah u otras formas de transcribirlo, puede referirse a:

La expresión árabe (الجزيرة) que significa "la isla" o "la península"

Topónimos

Tradicionales
El nombre tradicional árabe de la Mesopotamia superior
El nombre tradicional árabe de la Península arábiga

Actuales
Al Jazirah (Sudán) o Gezira, estado de Sudán
Al Jazirah (Sharjah), localidad del emirato de Sharjah
Isla Gezira, en el río Nilo a su paso por la ciudad de El Cairo
Jaziira (Somalia), localidad de Somalia
Gżira, localidad de Malta

Nombres árabes de ciudades españolas
Algeciras, ciudad española que ha heredado el nombre de Al-Yazira Al-Jadra ("la isla verde")
Alcira, ciudad española que ha heredado el nombre de Al-Yazirat Šuqar ("la isla del Júcar")
Ciudadela o Ciudadela de Menorca, ciudad española cuyo nombre árabe era Medīna el Ŷezīra ("la ciudad de la isla")

Gentilicio
El gentilicio es jazarí, nombre que ha llevado al menos un personaje histórico:
Al Jazarí, intelectual de los siglos XII-XIII

Cadenas de televisión
Al Jazeera
Al-Jazeera Mobasher
Al Jazeera English
Al-Yazira Infantil

Clubes deportivos
Al-Jazira Sporting Club (Emiratos Árabes Unidos)
Al Jazira Ammán (Jordania)

Otros usos
Jazeera Airways, líneas aéreas de Kuwait